Малак:

 Малак, Михал (род. 1980) — словацкий лыжник, участник двух Олимпийских игр и четырёх чемпионатов мира.
 Малак Тавус — глава ангелов в религии езидов.

Вымышленные персонажи 
 Дарт Малак — персонаж расширенной вселенной «Звёздных войн», главный антагонист в компьютерной игре 2003 года Star Wars: Knights of the Old Republic.